Ба́бел (; ) может означать:

География
 Бабел — остров Тасмании (Австралия).
  — гора в Альберте (Канада).
  — гора в Квебеке (Канада).

Люди
 Бабел, Райан (род. 1986) — нидерландский футболист.

Babel
 Babel — сборник стихов Патти Смит.
 Babel — аргентинско-чилийский литературный журнал, выходивший в 1920—1953 гг.
 Babel — муз. альбом (2012) группы Mumford & Sons.
  — песня (2013) группы Mumford & Sons.
 Babel II — японская манга.
 Babel Fish
 GPSBabel
 OpenBabel

См. также 
 
 Баболь
 Бабелтуап
 
 Бабелла